Heni steht für:

 Heni (Litang), eine tibetische Gemeinde im Kreis Litang in der chinesischen Provinz Sichuan

Heni ist der Familienname folgender Personen:

 Clemens Heni (* 1970), deutscher Politikwissenschaftler und Publizist

Siehe auch:
 Henie